Präzipitat (über das amerikanisch-englische precipitate, der Niederschlag, aus dem lateinischen praecipitatio, die Ausscheidung, entlehnt) steht für:

 allgemein der Niederschlag bzw. der Bodensatz aus einer Flüssigkeit, siehe Fällung
 die Trivialnamen einiger Quecksilberverbindungen, siehe Präzipitat (Quecksilberverbindung)
 ein Antigen-Antikörper-Komplex, siehe Präzipitation (Immunologie)
 ein Präzipitat (Mineralogie) in der Mineralogie

Siehe auch:

 Präzipitation (Begriffsklärung)